Спір:

 Спір — словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна зі сторін обстоює свою думку, свою правоту.
 Спір Африкан Олександрович — німецькомовний філософ-неокантіанець 19 століття з України.
Прізвища